Бацање кугле у женској конкуренцији  на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 16. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Лиђао Гунг из Кине.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичарки из 16 земаља..

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

  (2)
  (4)
  (1)
  (2)

  (3)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању кугле за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих светских бацачица кугле 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године са почетком у 17:05 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 29 такмичарки подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 18,90 метара (КВ), коју су испуниле 10 такмичарки, а 2 се пласирале према постигнутом резултату (кв).,,,.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године са почетком у 18:25 по локалном времену.,,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати у бацању кугле на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном